San Chirico Nuovo – comune italiano in provincia di Potenza
San Chirico Raparo – comune italiano in provincia di Potenza
San Chirico (o monte San Chirico) – roccaforte medievale presso Bosco Vetruscelli, nei monti della Daunia